Il singolare  del Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jérémy Chardy ha battuto in finale Daniel Gimeno Traver 6–1, 5–7, 7–6(7–3).

Teste di serie

 Rui Machado (semifinali)
 Pere Riba (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver (finale)
 Éric Prodon (quarti di finale)

  Jérémy Chardy (campione)
  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
  Evgenij Donskoj (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Torneo Omnia Tenis Ciudad Madrid 2011